Улица Корне́я Чуко́вского — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Улица Корнея Чуковского — улица в Москве.
 Улица Корнея Чуковского — улица в Новосибирске.
 Улица Корнея Чуковского — улица в Санкт-Петербурге.
 Улица Корнея Чуковского — улица в городе Чебоксарах.

Украина 
 Улица Корнея Чуковского — улица в Одессе.